Can Rossell (Arenys de Munt)
 Can Rossell (Barcelona) a Horta-Guinardó
 Can Rossell (Brunyola)
 Can Rossell (Llinars del Vallès)
 Can Rossell (Olot), casa d'Olot
 Can Rossell de la Costa a Subirats
 Can Rossell (Sant Esteve de Palautordera)